Cylindrocarpostylus är ett släkte av svampar. Cylindrocarpostylus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cylindrocarpostylus